Тистла има више значења:

 Тистла (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тистла (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику